

Belgique 
Pont Saint-Jean (Bruges), un pont franchissant la  à Bruges.

France 
Pont Saint-Jean (Bordeaux), un pont franchissant la Garonne à Bordeaux.

Suisse 
Pont de Saint-Jean, un pont franchissant la Sarine à Fribourg.
Pont Saint-Jean (Saint-Ursanne), un pont franchissant le Doubs à Saint-Ursanne.